Walter Kraus ist der Name folgender Personen:

* Walter Kraus (Schriftsteller, 1930) (1930–1992), österreichischer Mundartschriftsteller und -dichter 
 Walter Kraus (Schriftsteller, 1939) (1939–2020), deutscher Schriftsteller
 Walter Kraus (Schauspieler) (* 1944), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:

 Walther Kraus (1902–1997), österreichischer Klassischer Philologe
 Walter Krause